Pagamento pode se referir a: 
Pagamento (direito): forma de solução de uma obrigação jurídica;
Instrumentos de pagamento;
Balança de pagamentos;
Pagamento por consignação;
Pagamento com sub-rogação.

Desambiguação